Liebknecht ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Georg Liebknecht (1679–1749), deutscher Theologe und Mathematiker
 Karl Liebknecht (1871–1919), Rechtsanwalt, sozialistischer deutscher Politiker und Revolutionär
 Kurt Liebknecht (1905–1994), deutscher Architekt und Präsident der Deutschen Bauakademie
 Natascha Liebknecht (* 1941), deutsche Eisschnellläuferin
 Otto Liebknecht (1876–1949), deutscher Chemiker
 Robert Liebknecht (1903–1994), deutscher Maler
 Sophie Liebknecht (1884–1964), Sozialistin, Kunsthistorikerin und Feministin
 Theodor Liebknecht (1870–1948), Rechtsanwalt, sozialistischer deutscher Politiker und Pazifist
 Wilhelm Liebknecht (1826–1900), deutscher Revolutionär und sozialistischer Politiker

Siehe auch:
 Arbeitskreis Karl Liebknecht, deutsches Diskussions- und Informationsforum
 Lieberknecht